Ла-Уньон () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 28 января 1604 года. Муниципалитет Ла-Уньон был выделен в отдельную административную единицу в 1890 году.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в гористой местности Западной Кордильеры, к западу от реки Каука, на расстоянии приблизительно 121 километра к северо-северо-востоку (NNE) от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 967 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Ла-Уньон граничит на севере с территорией муниципалитета Торо, на северо-западе — с муниципалитетом Версальес, на юго-западе — с муниципалитетом Эль-Довио, на юге — с муниципалитетом Рольданильо, на востоке — с муниципалитетом Ла-Виктория, на северо-востоке — с муниципалитетом Обандо. Площадь муниципалитета составляет 125 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 37 703 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 48,4 % от населения Ла-Уньонf, женщины — соответственно 51,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,3 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 90,6 %.

Экономика 
63,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 29,1 % — предприятия сферы обслуживания, 6,6 % — промышленные предприятия, 0,6 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
К востоку от города проходит национальное шоссе № 23 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука